Визельбург-Ланд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32017.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — ЭкР Инг. Йозеф Браунсхофер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии